A 2010-2011-es Liga I a 93. román elsőosztályú labdarúgó-bajnokság. A címvédő az FC CFR 1907 Cluj csapata.

A részt vevő csapatok

Végeredmény 

|| rowspan="8" style="background-color: #fafafa;" |

 | rowspan="6" style="background-color: #fafafa;" |

| rowspan="4" style="background-color: #fafafa;" |

|| rowspan="1" style="background-color: #fafafa;" |

Eredmények

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap
 Gazeta Sporturilor
 ProSport

Román labdarúgó-bajnokságok
román 1